The Girl from Alaska – film del 1915 diretto da John H. Pratt
The Girl from Alaska – film del 1942 diretto da Nick Grinde e, non accreditato, William Witney